Di seguito una lista di asteroidi dal numero 224001 al 225000 con data di scoperta e

scopritore.

224001-224100

|-
| 224001 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 224002 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224003 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 224004 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 224005 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224006 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224007 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 224008 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 224009 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224010 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 224011 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 224012 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224013 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 224014 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 224015 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224016 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224017 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 224018 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 224019 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224020 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224021 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224022 - ||  || 20 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 224023 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224024 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 224025 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224026 - ||  || 5 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 224027 Grégoire ||  || 10 giugno 2005 || M. Ory
|-
| 224028 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 224029 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224030 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 224031 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224032 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224033 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224034 - ||  || 10 giugno 2005 || J. Broughton
|-
| 224035 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224036 - || 2005 MS || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224037 - ||  || 25 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224038 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224039 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224040 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224041 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224042 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224043 - ||  || 28 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224044 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224045 - ||  || 29 giugno 2005 || CSS
|-
| 224046 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 224047 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224048 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224049 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224050 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224051 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224052 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224053 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 224054 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224055 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 224056 - ||  || 30 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 224057 - ||  || 16 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 224058 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224059 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224060 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224061 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224062 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224063 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224064 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224065 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224066 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224067 Colemila ||  || 8 luglio 2005 || J. W. Young 
|-
| 224068 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224069 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224070 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224071 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224072 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224073 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224074 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224075 - ||  || 9 luglio 2005 || J. Broughton
|-
| 224076 - ||  || 11 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 224077 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224078 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224079 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224080 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224081 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224082 - ||  || 10 luglio 2005 || J. Broughton
|-
| 224083 - ||  || 13 luglio 2005 || J. Broughton
|-
| 224084 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224085 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 224086 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 224087 - ||  || 3 luglio 2005 || CSS
|-
| 224088 - ||  || 11 luglio 2005 || CSS
|-
| 224089 - ||  || 1 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 224090 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 224091 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224092 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224093 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224094 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224095 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224096 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224097 - ||  || 29 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 224098 - ||  || 29 luglio 2005 || J. Broughton
|-
| 224099 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224100 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|}

224101-224200

|-
| 224101 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224102 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224103 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224104 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 224105 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224106 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224107 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224108 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224109 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224110 - ||  || 6 agosto 2005 || J. Broughton
|-
| 224111 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224112 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224113 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224114 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224115 - ||  || 11 agosto 2005 || J. Broughton
|-
| 224116 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224117 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224118 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224119 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224120 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224121 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 224122 - ||  || 27 agosto 2005 || D. Healy
|-
| 224123 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224124 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224125 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224126 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224127 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224128 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224129 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224130 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224131 - ||  || 28 agosto 2005 || M. Ory
|-
| 224132 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224133 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224134 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224135 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224136 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224137 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224138 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224139 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224140 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224141 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224142 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224143 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224144 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224145 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224146 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224147 - ||  || 26 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 224148 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224149 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224150 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224151 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224152 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224153 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224154 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224155 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224156 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224157 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 224158 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224159 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224160 - ||  || 25 agosto 2005 || J. V. McClusky
|-
| 224161 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224162 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224163 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224164 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224165 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224166 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224167 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224168 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224169 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224170 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224171 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224172 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224173 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224174 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224175 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224176 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224177 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224178 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224179 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224180 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224181 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 224182 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 224183 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224184 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224185 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224186 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 224187 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 224188 - ||  || 7 settembre 2005 || Altschwendt
|-
| 224189 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224190 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224191 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224192 - ||  || 9 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224193 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224194 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224195 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224196 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224197 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224198 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224199 - ||  || 11 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224200 - ||  || 6 settembre 2005 || LINEAR
|}

224201-224300

|-
| 224201 - ||  || 12 settembre 2005 || Jarnac
|-
| 224202 - ||  || 12 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224203 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224204 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224205 - ||  || 5 settembre 2005 || CSS
|-
| 224206 Pietchisson || 2005 SY || 21 settembre 2005 || M. Ory
|-
| 224207 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224208 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224209 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224210 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224211 - ||  || 28 settembre 2005 || P. Birtwhistle
|-
| 224212 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 224213 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 224214 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224215 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224216 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224217 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224218 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224219 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224220 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224221 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224222 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224223 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 224224 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224225 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224226 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224227 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224228 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224229 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224230 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224231 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 224232 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224233 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224234 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224235 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224236 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224237 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224238 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224239 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224240 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224241 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224242 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224243 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224244 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224245 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224246 - ||  || 26 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 224247 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224248 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224249 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224250 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224251 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224252 - ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 224253 - ||  || 29 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 224254 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224255 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224256 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224257 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224258 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224259 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224260 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224261 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224262 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 224263 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224264 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224265 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 224266 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 224267 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224268 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224269 - || 2005 TV || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224270 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224271 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224272 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224273 - ||  || 5 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 224274 - ||  || 11 ottobre 2005 || W. Bickel
|-
| 224275 - ||  || 12 ottobre 2005 || W. Bickel
|-
| 224276 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 224277 - ||  || 14 ottobre 2005 || D. Healy
|-
| 224278 - ||  || 8 ottobre 2005 || K. Cernis, J. Zdanavicius
|-
| 224279 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224280 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224281 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224282 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224283 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224284 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224285 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 224286 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224287 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224288 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224289 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224290 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224291 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224292 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224293 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224294 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224295 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224296 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224297 - ||  || 11 ottobre 2005 || Tenagra II
|-
| 224298 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224299 - ||  || 8 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 224300 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|}

224301-224400

|-
| 224301 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224302 - ||  || 10 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224303 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224304 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224305 - ||  || 27 ottobre 2005 || S. Gajdoš, J. Világi
|-
| 224306 - ||  || 20 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224307 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224308 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224309 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224310 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224311 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224312 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224313 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224314 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224315 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224316 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224317 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224318 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224319 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224320 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224321 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224322 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224323 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224324 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224325 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224326 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224327 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224328 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224329 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224330 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224331 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224332 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224333 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224334 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224335 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224336 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224337 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224338 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224339 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224340 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224341 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224342 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224343 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224344 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224345 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224346 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224347 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224348 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224349 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224350 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224351 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224352 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224353 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224354 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224355 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224356 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224357 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224358 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224359 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224360 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224361 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224362 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224363 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224364 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224365 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224366 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224367 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224368 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224369 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224370 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224371 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224372 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224373 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224374 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224375 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224376 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224377 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224378 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224379 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224380 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224381 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224382 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224383 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224384 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224385 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224386 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224387 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224388 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224389 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224390 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224391 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224392 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224393 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224394 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224395 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224396 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224397 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224398 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224399 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224400 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

224401-224500

|-
| 224401 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224402 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224403 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224404 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224405 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224406 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224407 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224408 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224409 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224410 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224411 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224412 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224413 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224414 - ||  || 31 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224415 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224416 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224417 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224418 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224419 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224420 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224421 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224422 - ||  || 30 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224423 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224424 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224425 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224426 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224427 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224428 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224429 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224430 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 224431 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224432 - ||  || 30 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224433 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224434 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224435 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224436 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224437 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224438 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224439 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224440 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224441 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 224442 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224443 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224444 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 224445 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 224446 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224447 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 224448 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224449 - ||  || 8 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224450 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224451 - ||  || 1 novembre 2005 || CSS
|-
| 224452 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 224453 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224454 - ||  || 2 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224455 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224456 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224457 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224458 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224459 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224460 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224461 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 224462 - ||  || 1 novembre 2005 || CSS
|-
| 224463 - ||  || 2 novembre 2005 || CSS
|-
| 224464 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224465 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224466 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 224467 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224468 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224469 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 224470 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 224471 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224472 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224473 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224474 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224475 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224476 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224477 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224478 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224479 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224480 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224481 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224482 - ||  || 6 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224483 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 224484 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224485 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224486 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224487 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224488 - ||  || 21 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224489 - ||  || 19 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224490 - ||  || 20 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224491 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 224492 - ||  || 21 novembre 2005 || D. Healy
|-
| 224493 - ||  || 21 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224494 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224495 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224496 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224497 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224498 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224499 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224500 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|}

224501-224600

|-
| 224501 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224502 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224503 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224504 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224505 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224506 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224507 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224508 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224509 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224510 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224511 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224512 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224513 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224514 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224515 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224516 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 224517 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224518 - ||  || 21 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224519 - ||  || 25 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224520 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224521 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224522 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224523 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224524 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224525 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224526 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224527 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224528 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 224529 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224530 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224531 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 224532 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 224533 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 224534 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224535 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224536 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224537 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224538 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224539 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224540 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224541 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224542 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224543 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224544 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224545 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224546 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224547 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224548 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224549 - ||  || 27 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 224550 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224551 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224552 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224553 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224554 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 224555 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224556 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224557 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 224558 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224559 - ||  || 21 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224560 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 224561 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 224562 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224563 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 224564 - ||  || 20 novembre 2005 || NEAT
|-
| 224565 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 224566 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 224567 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224568 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224569 - ||  || 1 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224570 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224571 - ||  || 1 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 224572 - ||  || 2 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224573 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224574 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224575 - ||  || 2 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224576 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224577 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224578 - ||  || 1 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224579 - ||  || 1 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224580 - ||  || 7 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224581 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224582 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224583 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224584 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224585 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224586 - ||  || 6 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224587 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224588 - ||  || 7 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224589 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224590 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224591 - ||  || 1 dicembre 2005 || M. W. Buie
|-
| 224592 Carnac ||  || 22 dicembre 2005 || J.-C. Merlin
|-
| 224593 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224594 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224595 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224596 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224597 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224598 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224599 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224600 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|}

224601-224700

|-
| 224601 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224602 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224603 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224604 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224605 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224606 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224607 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224608 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224609 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224610 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224611 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224612 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224613 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224614 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224615 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224616 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224617 Micromégas ||  || 22 dicembre 2005 || J.-C. Merlin
|-
| 224618 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224619 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224620 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224621 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224622 - ||  || 28 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224623 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224624 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224625 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224626 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224627 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224628 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224629 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224630 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224631 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224632 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224633 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224634 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224635 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224636 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224637 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224638 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224639 - ||  || 27 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224640 - ||  || 27 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224641 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224642 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224643 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224644 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224645 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224646 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 224647 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224648 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224649 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224650 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224651 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224652 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224653 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 224654 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 224655 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224656 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224657 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224658 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 224659 - || 2006 AR || 3 gennaio 2006 || B. L. Stevens
|-
| 224660 - || 2006 AY || 3 gennaio 2006 || Observatoire Naef
|-
| 224661 - ||  || 2 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 224662 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224663 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224664 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224665 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224666 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224667 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224668 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224669 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224670 - ||  || 6 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 224671 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224672 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224673 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224674 - ||  || 6 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 224675 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224676 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224677 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224678 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224679 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224680 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224681 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224682 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224683 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224684 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 224685 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224686 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224687 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224688 - ||  || 7 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224689 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224690 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224691 - ||  || 21 gennaio 2006 || NEAT
|-
| 224692 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224693 Morganfreeman ||  || 21 gennaio 2006 || V. S. Casulli
|-
| 224694 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224695 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224696 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224697 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224698 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224699 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224700 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

224701-224800

|-
| 224701 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224702 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224703 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224704 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224705 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224706 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224707 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224708 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224709 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224710 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224711 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224712 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224713 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224714 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224715 - ||  || 26 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224716 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224717 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224718 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224719 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224720 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224721 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224722 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224723 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224724 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224725 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224726 - ||  || 31 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224727 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224728 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 224729 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 224730 - ||  || 28 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 224731 - ||  || 3 febbraio 2006 || W. K. Y. Yeung
|-
| 224732 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224733 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224734 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224735 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224736 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224737 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224738 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224739 - ||  || 23 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224740 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224741 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 224742 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224743 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 224744 - ||  || 22 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 224745 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 224746 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 224747 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 224748 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 224749 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224750 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224751 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224752 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224753 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224754 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224755 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224756 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224757 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 224758 - ||  || 22 febbraio 2006 || CSS
|-
| 224759 - ||  || 27 febbraio 2006 || CSS
|-
| 224760 - ||  || 27 febbraio 2006 || CSS
|-
| 224761 - ||  || 2 marzo 2006 || Nyukasa
|-
| 224762 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224763 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224764 - ||  || 2 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224765 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224766 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224767 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224768 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224769 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 224770 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224771 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224772 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224773 - ||  || 25 marzo 2006 || CSS
|-
| 224774 - ||  || 25 marzo 2006 || CSS
|-
| 224775 - ||  || 27 marzo 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 224776 - ||  || 2 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224777 - ||  || 6 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 224778 - ||  || 2 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 224779 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 224780 - ||  || 7 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 224781 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224782 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224783 - ||  || 25 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 224784 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 224785 - ||  || 29 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 224786 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 224787 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 224788 - ||  || 19 settembre 2006 || OAM
|-
| 224789 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 224790 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224791 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224792 - ||  || 25 settembre 2006 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 224793 - ||  || 27 settembre 2006 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 224794 - ||  || 20 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 224795 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224796 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224797 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224798 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 224799 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224800 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|}

224801-224900

|-
| 224801 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224802 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224803 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224804 - ||  || 22 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224805 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224806 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224807 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224808 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224809 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 224810 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224811 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224812 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224813 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224814 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224815 - ||  || 11 novembre 2006 || CSS
|-
| 224816 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224817 - ||  || 13 novembre 2006 || CSS
|-
| 224818 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224819 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224820 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224821 - ||  || 15 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224822 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224823 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224824 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224825 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224826 - ||  || 16 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 224827 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224828 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224829 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224830 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224831 Neeffisis ||  || 27 novembre 2006 || E. Schwab, R. Kling
|-
| 224832 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224833 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224834 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224835 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224836 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224837 - ||  || 29 novembre 2006 || LINEAR
|-
| 224838 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224839 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224840 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224841 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224842 - ||  || 10 dicembre 2006 || R. Ferrando
|-
| 224843 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224844 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224845 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224846 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224847 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224848 - ||  || 14 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224849 - ||  || 14 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224850 - ||  || 16 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224851 - ||  || 20 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224852 - ||  || 20 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 224853 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224854 - ||  || 23 dicembre 2006 || CSS
|-
| 224855 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224856 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224857 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224858 - ||  || 28 dicembre 2006 || K. Sárneczky
|-
| 224859 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224860 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 224861 - ||  || 16 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224862 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224863 - ||  || 13 gennaio 2007 || W. Ries
|-
| 224864 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224865 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224866 - ||  || 8 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224867 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224868 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224869 - ||  || 15 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224870 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224871 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224872 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224873 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224874 - ||  || 24 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224875 - ||  || 24 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224876 - ||  || 24 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224877 - ||  || 25 gennaio 2007 || CSS
|-
| 224878 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224879 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224880 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224881 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224882 - ||  || 17 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224883 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224884 - ||  || 29 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224885 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 224886 - || 2007 CS || 5 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224887 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224888 Cochingchu ||  || 5 febbraio 2007 || Q.-Z. Ye, H.-C. Lin
|-
| 224889 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224890 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224891 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224892 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224893 - ||  || 5 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224894 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224895 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224896 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224897 - ||  || 8 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224898 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224899 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224900 - ||  || 8 febbraio 2007 || NEAT
|}

224901-225000

|-
| 224901 - ||  || 8 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224902 - ||  || 14 febbraio 2007 || C.-S. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 224903 - ||  || 10 febbraio 2007 || CSS
|-
| 224904 - ||  || 15 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224905 - ||  || 8 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224906 - ||  || 7 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224907 - ||  || 6 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224908 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224909 - ||  || 17 febbraio 2007 || CSS
|-
| 224910 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224911 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224912 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224913 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224914 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224915 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224916 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224917 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224918 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224919 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224920 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224921 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224922 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224923 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224924 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224925 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224926 - ||  || 22 febbraio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 224927 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224928 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224929 - ||  || 16 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 224930 - ||  || 19 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224931 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224932 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224933 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224934 - ||  || 22 febbraio 2007 || LONEOS
|-
| 224935 - ||  || 19 febbraio 2007 || Farra d'Isonzo
|-
| 224936 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224937 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224938 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224939 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224940 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224941 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224942 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224943 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224944 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224945 - ||  || 24 febbraio 2007 || Nyukasa
|-
| 224946 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224947 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224948 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224949 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 224950 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 224951 - ||  || 3 marzo 2007 || Nanchuan
|-
| 224952 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 224953 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224954 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224955 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224956 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 224957 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 224958 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 224959 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224960 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224961 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224962 Michaelgrünewald ||  || 11 marzo 2007 || R. Apitzsch
|-
| 224963 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224964 - ||  || 11 marzo 2007 || CSS
|-
| 224965 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224966 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224967 - ||  || 9 marzo 2007 || NEAT
|-
| 224968 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224969 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224970 - ||  || 11 marzo 2007 || CSS
|-
| 224971 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224972 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224973 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224974 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224975 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 224976 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224977 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224978 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224979 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224980 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224981 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224982 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224983 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224984 - ||  || 12 marzo 2007 || CSS
|-
| 224985 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224986 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224987 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224988 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224989 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224990 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224991 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224992 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 224993 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224994 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224995 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224996 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224997 - ||  || 10 marzo 2007 || NEAT
|-
| 224998 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 224999 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 225000 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0224001